Steppenwolf (band), een rockband
Steppenwolf (fiets), een fietsenfabrikant
De steppewolf, een roman uit 1927 van Hermann Hesse